Овёснов — фамилия; имеет женскую форму Овёснова.
 Овёснов, Александр Михайлович (1913—1972) — советский ботаник, доктор биологических наук, заведующий лабораторией ботаники Естественнонаучного института при Пермском университете.
 Овёснов, Сергей Александрович (род. 1952) — советский, российский ботаник, доктор биологических наук, научный руководитель Ботанического сада.